Скайнет — вигаданий персонаж, комп'ютерна система, наділена самосвідомим штучним інтелектом; є ключовим персонажем у медіафраншизі «Термінатор» і слугує головним антагоністом усієї історії.
 Skynet (супутник) — серія британських військових космічних супутників.
 SkyNET (The Terminator: SkyNET) — комп'ютерна гра, заснована на сюжеті фільмів про Термінатора.
 Скайнет (авіакомпанія) — російська авіакомпанія. Відома також, як Skynet.Aero.